Шевелёв, Игорь:
 Шевелёв, Игорь Александрович (1932—2010) — советский и российский нейрофизиолог, академик РАН, директор Института высшей нервной деятельности и физиологии РАН.
 Шевелёв, Игорь Леонидович (род. 1952) — советский и русский писатель, журналист, критик.